Восточно-Прусская операция

 Восточно-Прусская операция (1914) — стратегическая военная операция войск Русской императорской армии против вооружённых сил Германской империи в начале Первой мировой войны.
 Восточно-Прусская операция (1945) — стратегическая военная операция советской Красной армии против войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.